Tongbao bezeichnet:

 Tongbao, eine ehemalige Automarke aus China;
 Tongbao (Mingfeng), Dorf (铜宝山村) in der Großgemeinde Mingfeng des Kreises Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.